Duas espécies de algas marinhas:

 Corallina verrucosa Zanardini, 1840 - sinônimo de  Amphiroa cryptarthrodia Zanardini, 1844.
 Corallina verrucosa (Lamouroux) Kützing, 1858 - sinônimo de Jania verrucosa J.V. Lamouroux, 1816.

Desambiguação